Chevrières kan syfta på:
 Chevrières, Isère
 Chevrières, Loire
 Chevrières, Oise